

Codici 
 npu – codice ISO 639-3 della lingua puimei aga

Acronimi 
 NPU – Numero di pubblica utilità
 NPU – Neural Process Unit,  microprocessore con elementi di intelligenza artificiale basata su rete neurale